Zapadny () ist ein Dorf (posjolok) in Südrussland. Es gehört zur Adygeja und hat 3449 Einwohner (Stand 2019). Im Ort gibt es 45 Straßen.

Geographie 
Das Dorf liegt im zentralen Teil des Stadtkreis Maikop. Gawerdowski, Chanskaja, Rodnikovy, Podgorny, Sowetski, Sewerny sind die nächsten Siedlungen.

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Adygeja